Condado de Williamson es el nombre de 3 condados estadounidenses: 

 Condado de Williamson: Condado de Illinois;
 Condado de Williamson: Condado de Texas;
 Condado de Williamson: Condado de Tennessee.